Arbetaren – en nyhetstidning grundad 1922
 Arbetaren (1868) – en tidskrift för Sveriges arbetare
 Arbetaren (1881) – en kortlivad dagstidning med endagarsutgivning som gavs ut från 1 januari 1881 till 18 juni 1881
 Arbetaren (1902) – en tidning grundad 1902 som gavs ut till 1906
 Arbetaren (Finland) – en dagstidning som gavs ut i Helsingfors åren 1900–1907